Lagoagrandensi – abitanti di Lagoa Grande (Minas Gerais)
Lagoagrandensi – abitanti di Lagoa Grande (Pernambuco)
Lagoagrandensi – abitanti di Lagoa Grande do Maranhão